Barrio de San Pedro ist der Name folgender Orte:

 Barrio de San Pedro (Aguilar de Campoo), Ortsteil von Aguilar de Campoo, Spanien
 Barrio de San Pedro (Becerril del Carpio), Ortsteil von Alar del Rey, Spanien